Pascale ist ein weiblicher Vorname. Es handelt sich dabei um die weibliche Form von Pascal. Im Italienischen wird Pascale meist als Männername verwendet. Pascale ist allerdings auch des Öfteren als Nachname anzutreffen.

Herkunft 
Pascale kommt aus dem romanischen Sprachraum und heißt ins Deutsche übersetzt „die zu Ostern Geborene“.
Im Deutschen ist dieser Name hauptsächlich in der männlichen Form bekannt; in Frankreich, Belgien und der Schweiz ist der weibliche Name allerdings sehr populär.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Pascale Arbillot (* 1970), französische Schauspielerin
 Pascale Bruderer Wyss (* 1977), Schweizer Politikerin
 Pascale Bussières (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Pascale Cossart (* 1948), französische Mikrobiologin
 Pascale Criton (* 1954), französische Musikwissenschaftlerin und Komponistin
 Pascale Doger (* 1961), französische Judoka
 Pascale Ehrenfreund (* 1960), österreichische Astrobiologin
 Pascale Ferran (* 1960), französische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Pascale Fonteneau (* 1963), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Pascale Gautier (* 1961), französische Autorin
 Pascale Gruny (* 1960), französische Politikerin
 Pascale Hugues (* 1959), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Pascale Hummel (* 1963), französische Klassische Philologin
 Pascale Hutton (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Pascale Jeuland (* 1987), französische Radrennfahrerin
 Pascale Kramer (* 1961), Schweizer Schriftstellerin
 Pascale Küffer (* 1992), Schweizer Fussballspielerin
 Davina Lucy Pascale McCall (* 1967), englische Moderatorin und Schauspielerin
 Pascale Ogier (1958–1984), französische Schauspielerin
 Marie Pascale Osterrieth (* 1956), belgisch-französische Filmproduzentin
 Pascale Paradis-Mangon (* 1966), französische Tennisspielerin
 Pascale Petit (* 1938), französische Schauspielerin
 Pascale Roberts (1930–2019), französische Schauspielerin
 Pascale Trinquet-Hachin (* 1958), französische Florett-Fechterin

Namensträger 
 Pascale Marthine Tayou (* 1967), kamerunischer Künstler

Nachnamensträger 
 Ernesto De Pascale (1958–2011), italienischer Autor, Journalist und Rockmusiker
 Jan Pascale, Szenenbildnerin
 Joanna Pascale (* 1979), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Philippine Pascale, Künstlername von Philippine de Rothschild-Sereys (1933–2014), französische Unternehmerin

Anderes 
 Pascale di Cagliari, Rotweinsorte auf Sardinien

Siehe auch 
 Pasquali
 Pasquale
 Pascual
 Pasqual
 Pascal

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname